Ruské letectvo může označovat:

 Letectvo carského Ruska (1912–1917)
 Vojenské vzdušné síly Ruské federace (od 1992)
 Vzdušně-kosmické síly Ruské federace (od 2015)

Příbuzná témata 
 Sovětské letectvo
 Ruské námořní letectvo